Шест — то же, что жердь
 Шест — спортивный снаряд в виде длинной гибкой жерди, используемый при выполнении прыжка в высоту в качестве опоры
 шест — в гимнастике вспомогательный спортивный снаряд для лазанья в виде длинного бруса круглого сечения, подвешенного за верхний конец
 Шест — оборудование (снаряд) для танца на шесте/аналог пилона

Примечания